|-
| 126901 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126902 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126903 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126904 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126905 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126906 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 126907 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126908 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126909 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126910 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126911 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126912 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126913 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126914 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126915 - ||  || 11 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126916 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126917 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126918 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126919 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126920 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126921 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126922 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126923 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126924 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126925 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126926 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126927 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126928 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126929 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126930 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126931 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126932 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126933 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126934 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126935 - ||  || 14 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126936 - ||  || 15 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126937 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126938 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126939 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126940 - || 2002 FJ || 16 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126941 - || 2002 FL || 16 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126942 - || 2002 FP || 18 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126943 - || 2002 FX || 18 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126944 - ||  || 19 martie 2002 ||  || 
|-
| 126945 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126946 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126947 - ||  || 18 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126948 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126949 - ||  || 16 martie 2002 || Farpoint || 
|-
| 126950 - ||  || 23 martie 2002 || Nogales || 
|-
| 126951 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126952 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126953 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126954 - ||  || 17 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126955 - ||  || 17 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126956 - ||  || 17 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126957 - ||  || 16 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126958 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126959 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126960 - ||  || 16 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126961 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126962 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126963 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126964 - ||  || 17 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126965 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 126966 - ||  || 18 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126967 - ||  || 18 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126968 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126969 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126970 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126971 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126972 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126973 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126974 - ||  || 19 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126975 - ||  || 17 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126976 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126977 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126978 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126979 - ||  || 19 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126980 - ||  || 20 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126981 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126982 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126983 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126984 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126985 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126986 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126987 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126988 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126989 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126990 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126991 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126992 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126993 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126994 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126995 - ||  || 20 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126996 - ||  || 21 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126997 - ||  || 21 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126998 - ||  || 21 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126999 - ||  || 22 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127000 - ||  || 22 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-